Róvnoie (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Róvnoie (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Róvnoie (Pervomàiskoie), localitat de Crimea, a Rússia